Калмар може да се отнася за:
 Калмари (Teuthida), разред мекотели
 Калмар (град), град в Швеция
 Калмар (лен), лен в Швеция
 Калмар (община), община в Швеция
 Калмар ФФ, шведски футболен отбор